(* 1985, ?, France), chanteuse
 Amélie Kretz (1993-), triathlète canadienne
  (* 1987, ?, France), chanteuse
  (1950, Spire – 2007), homme politique allemand (CDU)
  (1911 – 1996), motocycliste
  (* 1966, [?]), musicien, batteur et producteur américain
 Friedrich Kretz (1952-), prêtre catholique allemand.
 , homme politique américain du Parti républicain
  (* 1968, Vienne), compositeur autrichien
  (* 1963, Grove City), artiste américain
 Léopold Kretz, (1907-1990), statuaire, dessinateur et peintre d'origine polonaise
  (* ?), cycliste autrichien
  (* 1966, [?]), homme politique autrichien (SPÖ)
 Paul Kretz
 
  (* 1933, Cologne), photographe et journaliste germano-américain
 Pierre Kretz (1950-), écrivain français
  (1865, Bruck an der Mur – 1920), pathologue autrichien
  (* 1959, [?]), footballeur allemand

Toponyme 
 Kretz, municipalité de l'arrondissement de Mayen-Coblence, en Rhénanie-Palatinat (Allemagne).

Voir aussi 
 
 Kratzer
 Kratz, Kraatz